Henry Doubleday ist der Name folgender Personen:

* Henry Doubleday (Zoologe) (1808–1875), englischer Zoologe
 Henry Doubleday (Gärtner) (1810–1902), englischer Botaniker und Gartenbaukünstler